Bandar Meriah (Bangun Purba), een plaats in Indonesië
Bandar Meriah (Munte), een plaats in Indonesië